

Geografia 
 Lam – gmina targowa w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham

Osoby 
 Andrzej Lam
 Jan Lam
 Stanisław Lam
 Władysław Lam
 Wilfredo Lam

Zobacz też 
 LAM